Die Abkürzung IPIC steht für:

 International Petroleum Investment Company, ein Unternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate
 IP Interconnect, ein Backend Interface Standard (Quelle:Seite 2; PDF; 2,4 MB)

IPIC